Кутлаб — село в Тляратинском районе Дагестана. 

Образует сельское поселение село Кутлаб как единственный населённый пункт в его составе.

География 
Расположено в 2 км к юго-западуу от районного центра — села Тлярата, на реке Швамор.

Население

Примечания 
 

Населённые пункты Тляратинского района
Муниципальные образования Тляратинского района
Сельские поселения Дагестана